Sebestyén Gyula (1848–1911) történész, pedagógus
Sebestyén Gyula (1864–1946) folklorista, néprajzkutató, az MTA tagja
Sebestyén Gyula (1890–1923) az MTK labdarúgója az 1910-es években
Sebestyén Gyula (1921–2011) építészmérnök, az MTA külső tagja
 Sebestyén Gyula (1922–1988) Kossuth-díjas (1962) gazdasági vezető

 hasonló néven
 Sebestény Gyula (1887–1954) Kossuth-díjas (1951) magyar orvos, sebész, a hazai mellkassebészet megalapítója